
Termin -{CTC}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Ugljen tetrahlorid
 Hlortetraciklin